Aldão
Camilo Aldao
Copa Aldao
Aldao (San Lorenzo)

Desambiguações de topônimos